

Sport 
 Chiefs – sezione maschile della franchise di rugby a 15 neozelandese
 Chiefs – sezione femminile della franchise di rugby a 15 neozelandese
 Atlanta Chiefs – nome di due club calcistici statunitensi esistiti ad Atlanta 
 Chiefs Ravenna – squadra di football americano italiana
 Exeter Chiefs – club professionistico di rugby a 15 inglese
 Kansas City Chiefs – squadra di football americano statunitense
 Long Beach Chiefs – franchigia di pallacanestro statunitense

Altro 
 Chiefs – romanzo di Stuart Woods del 1981
 Chiefs – miniserie televisiva del 1983

Pagine correlate 
 Chief